Jermaki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Jermaki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Pietryszki
 Jermaki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Gródek

 Jermaki – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Gniozdowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim